Beauvoir (Manche)
Beauvoir (Oise)
Beauvoir (Seine-et-Marne)
Beauvoir (Yonne)
ook:
Aillières-Beauvoir, Sarthe
Beauvoir-de-Marc, Isère
Beauvoir-en-Lyons, Seine-Maritime
Beauvoir-en-Royans, Isère
Beauvoir-sur-Mer, Vendée
Beauvoir-sur-Niort, Deux-Sèvres
Beauvoir-Wavans, Pas-de-Calais en Beauvoir-Rivière, Pas-de-Calais en Somme
Bragelogne-Beauvoir, Aube
Labastide-Beauvoir, Haute-Garonne
Mignaloux-Beauvoir, Vienne
Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Hérault

Personen
Simone de Beauvoir, een Franse schrijfster en filosofe
Philips van Lannoy, heer van Beauvoir (16e eeuw), militair uit de Spaanse Nederlanden